Барбара Эренрейх (, урожд. Барбара Александер; ) — американский иммунолог, деятельница демократического социалистического и левого феминистического движения, публицист (представитель современной разоблачительной журналистики).

Биография 
В 1968 году получила докторскую степень в Рокфеллеровском университете. Преподавала в Университете штата Нью-Йорк, Нью-Йоркском университете, Калифорнийском университете.

Почётный председатель Демократических социалистов Америки. Поддерживала кандидатуры Ральфа Нейдера (2000), Денниса Кучинича и Джона Керри (2004), Барака Обамы (2008).

Наиболее известные книги:  (2001; в 2010 году, по данным Американской ассоциации библиотекарей, вошла в список 10 книг, которые чаще всего пытались изъять из библиотечных фондов, затем в сотню лучших книг XXI века по версии «Гардиан») и  (2007), Smile Or Die: How Positive Thinking Fooled America and the World (британское название, 2009).

В 1998 году получила звание «Гуманист года» от Американской гуманистической ассоциации.

В 2006 году была соучредителем организации «Объединённые профессионалы», направленной на защиту трудовых прав.

Называла себя атеисткой в четвёртом поколении.

Личная жизнь 
С 1966 по 1977 год была замужем за Джоном Эренрейхом. В этом браке родились двое детей: профессор права и журналистка Роза Брукс и писатель Бен Эренрейх. С 1983 по 1993 год была замужем за Гэри Стивенсоном.

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт 
 Профиль колумниста «Нью-Йорк Таймс» 
 Цитаты
 Работы Эренрейх на русском:
 Женщины стали несчастнее? Или мы все стали легковернее? :en:Guernica Magazine 13.10.2009
 Как государство и корпорации грабят бедняков  2012
 О биологии войны  Гендерные исследования, № 10, 2004 г.
 Иллюзия и самообман: почему нельзя быть позитивным. Текст лекции 
 Новое открытие нищеты . «Tom Dispatch» 2012

Выпускники Рид-колледжа
Иммунологи США
Персоналии по алфавиту
Журналисты США
Публицисты США
Писатели США XX века
Писатели США XXI века
Эссеисты США
Социалисты США
Деятели феминизма США
Женщины-философы США
Современные гуманисты
Антивоенные активисты США
Выпускники Рокфеллеровского университета